Typ 148 oder Type 148 steht für:

 Peugeot Typ 148, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 148, Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Bristol Type 148, Flugzeug von Bristol

Abkürzung